La Barovie est un domaine fictif appartenant au décor de campagne de Ravenloft, pour le jeu de rôle Donjons et Dragons. Il est inspiré de la Valachie du  telle que fantasmée dans la littérature gothique. La Barovie fait partie des Terres du Cœur, dont elle est le plus ancien domaine.

Géographie

Histoire

Population 

Quatre groupes distincts composent la population barovienne : les Baroviens, les Gundarakites, les Forfairiens et les Thaani. Il est possible de les distinguer par leur physique et leur langage.

Politique et économie

Gouvernement 

Le dirigeant de la Barovie est le comte Strahd von Zarovich, théoriquement onzième du nom. Les différents comtes ne sont en effet qu'une seule et même personne, un vampire qui leur est homonyme. Strahd von Zarovich habite au château Ravenloft, ne se montrant que rarement, souhaitant garder une distance face aux affaires du royaume.

Le régime est celui de la monarchie féodale, Zarovich déléguant son autorité à des bourgmestres et boyards, qui sont assez libres. Ils sont chargés en particulier de l'entretien de l'armée et de la gestion de l'économie. La plupart cherchent à profiter de cette situation pour s'enrichir personnellement, mais le comte tient le pays d'une main de fer et change souvent ses vassaux, faisant disparaître ceux qui l'ont déçu.

Trois édits d'importance majeure sont appliqués dans tout le domaine :
 Il est interdit de pénétrer dans le château Ravenloft sans permission du comte, sous peine de mort.
 Voler le comté est passible de mort, quelle que soit l'importance du vol en question.
 Quiconque fera couler le sang d'un vistana devra le payer de sa vie, depuis un pacte de protection conclu par le comte avec ces derniers.

Économie 

La Barovie est un pays essentiellement agricole. Les paysans y font surtout pousser de l'orge, de l'avoine et du blé, et élèvent moutons, chèvres et poules, en particulier en haute altitude. Dans les régions plus basses sont élevés bovins et porcs. Aux alentours de la ville de Vallaki, le long de la route du Vieux Svalitch, est produite de l'eau de vie de prunes, ainsi que du vin.

La Barovie, de par les monts Balinoks, dispose d'abondantes ressources minérales, exploitées par la noblesse. On y trouve sel, charbon et minerai de fer. Les ressources en bois et la situation de la Barovie lui permettent également d'exporter cette matière première en abondance. Enfin, le sud du pays est connu pour la beauté de ses gravures sur bois.

Centres d'intérêt 

 Krezk
 Zeidenburg
 Teufeldorf
 Vallaki
 Village de Barovie
 Immol

Sources 

 Andrew Cermak, John W. Mangrum, Andrew Wyatt, Ravenloft : Livre de règles, Hexagonal, 2002, 
 Andrew Cermak, John W. Mangrum, Chris Nichols, Andrew Wyatt, Ravenloft : Atlas volume I, Hexagonal, 2003, .

Ravenloft